13-й чемпионат мира и одновременно 24-й чемпионат Европы по хоккею с шайбой проходил в Швейцарии с 3 по 12 февраля 1939 года.

На первом этапе четырнадцать сборных были разбиты на четыре подгруппы. По двое сильнейших из каждой подгруппы на втором этапе были распределены на две группы по четыре команды. Две сильнейшие сборные из каждой группы на третьем этапе разыграли между собой 1-4 места по круговой системе. Четыре выбывшие сборные сыграли между собой за 5-8 места. Для остальных сборных, выбывших на первом этапе, был проведен утешительный турнир в двух группах. Победители этих подгрупп сыграли между собой за 9 место. Канадцы выиграли все восемь игр турнира и пропустили в свои ворота лишь одну шайбу, став чемпионами мира. Последний предвоенный чемпионат мира.

Право на проведение чемпионата мира в 1940 году получила Польша. Матчи должны были состояться в Катовице и Забже. В Катовице планировалось построить крытый каток с трибунами на 5 700 зрителей. Недостроенный каток был разрушен во время бомбардировки города гитлеровской авиацией 2 сентября 1939 года. Погибли сторож и его собака.

Результаты матчей

Первый этап

Подгруппа А

Подгруппа В

Подгруппа С

Подгруппа D

Второй этап

Группа А

Группа В

Третий этап

За 1-4 места

За 5-8 места 

Сборная Великобритании не закончила турнир и в итоге заняла 8-е место.

Европейский финал 
 Швейцария —  Чехословакия — 2:0

Утешительный турнир

Подгруппа А

Подгруппа В 

За 9-10-е места:  Италия —  Латвия — 2:1.
11.  Нидерланды
12.  Бельгия
13.  Югославия
14.  Финляндия

Сборная Канады («Трейл Смоук Итерс») 
Ж. Бенуа, М. Бреннан, Б. Бачэнэн, Б. Дэйм, Д. Хайт, Б. Хэйес, Т. Джонсон, Р. Коукинак, Д. Мак-Криди, Д. Моррис, Д. Скоделларо, М. Сноуден

Источники 

 

Чемпионаты мира по хоккею с шайбой
Чемпионат Европы по хоккею с шайбой 1939
Февраль 1939 года
Спорт в Швейцарии в 1939 году
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Швейцарии
Международные спортивные соревнования в Цюрихе
Международные спортивные соревнования в Базеле
Чемпионаты мира в Швейцарии
Чемпионаты Европы в Швейцарии